Долгору́кова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Долгорукова, Александра Сергеевна (1834—1913) — статс-дама, кавалерственная дама.
 Долгорукова, Анастасия Павловна (в замужестве Сушкова; 1789—1828) — русская переводчица. 
 
 Долгорукова, Евгения Сергеевна (урождённая Смирнова; 1770—1804) — жена поэта князя И. М. Долгорукова, воспетая им во многих стихотворениях.
 
 Долгорукова, Людмила Николаевна (1939—2012) — российская актриса.
 
 
 
 Долгорукова, Софья Алексеевна (урождённая Бобринская, во втором браке княгиня Волконская; 1887—1949) — русский авиатор, одна из первых женщин-пилотов.
 Долгорукова, Юлия Витальевна (род. 1962) — российская художница. Примечания